Хоствещатель ( — вещатель принимающей стороны) — организация, которая осуществляет телевизионное или радиовещание с места проведения того или иного значимого события. Значение этого термина происходит от словосочетания англ. Host — принимающая сторона и англ. Broadcaster — предприятие или организация, осуществляющая телевизионное или радиовещание.

Особенность 

Деятельность хоствещателя в том или ином месте проведения событий отличается от деятельности информационных агентств, которые ведут съемки видеосюжетов, «прямых» включений или ведут радиорепортажи для выпусков новостей. Хоствещатель ведет прямую трансляцию всего события от его начала и до окончания с целью вовлечения максимально возможной аудитории. Наличие во время события прямой трансляции силами хоствещателя не исключает возможности ведения съемок и прямой трансляции с данного события в режиме сбора телевизионных новостей () или в режиме съемки или записи материалов для последующего производства документальных фильмов или обзоров как силами хоствещателя, так и силами правообладателей.

Расширенное пояснение 

Слово «хоствещатель» — заимствованный из английского языка термин, который не имеет русского аналога, поэтому употребляется без перевода то есть как заимствованное слово и, как правило, в профессиональной разговорной речи и в соответствующей литературе.

По мнению специалистов, значение «вещание» в данном составном слове вносит элемент неточности. Хоствещатель не ведет вещание непосредственно на телевизионные или радиоприемники телевизионной или радиоаудитории так, как это делают телерадиовещательные компании. Хоствещатель вещает на широкую аудиторию обеспечивая максимально широкий охват, но при этом сигнал телевизионной или радиопрограммы распространяется не на приемные устройства телевизионной или радиоаудитории, а в адрес телекомпаний-правообладателей ( или RHB). Поэтому хоствещатель — это не столько вещательная структура, сколько структура, на которую возложена ответственность за организацию и осуществление телевизионной съемки того или иного значимого события и доставки тем или иным способом сформированной базовой программы изображения и звука, или радиопрограммы в адрес правообладателей.

Программа, сформированная хоствещателем, является базовой, так как она не может рассматриваться как окончательная версия трансляции. Это связано с тем, что правообладатели помимо права на вещание на свою территорию также получаеют право осуществлять вставки в полученную базовую программу.

Мультилатеральное и Унилатеральное телевизионное и радиопроизводство 

Хоствещатель формирует телевизионную и/или радио программу для распространения её в адрес всех тех телерадиокомпаний, которые приобрели права на вещание события. Такию программу называют — мультилатеральная программа (от ). Для данной программы справедливы так же названия — базовая или международная.

Индивидуальная версия программы, которую производит телерадиокомпания-правообладатель на основе базовой программы, называется «унилатеральная программа правообладателя» (от ) .

Соответственно, мультилатеральное телевизионное или радио производство — это производство базовой международной программы силами и средствами хоствещателя. А унилатеральное производство — это производство на основе базовой программы и силами правообладателя.

Номинация хоствещателя 

Хоствещатель назначается или номинируется организационным комитетом того или иного мероприятия. Такая процедура характерна для крупных и значимых спортивных, политических или культурных событий международного уровня. Номинация хоствещателя, характерна для таких событий, как Олимпийские игры, чемпионатов мира или мировых кубковых соревнований, парадов, международных саммитов, фестивалей и концертов.

В некоторых случаях на роль хоствещателя номинируется национальный или местный телерадиовещатель той страны или города, который организует то или иное событие. Например, хоствещателем на XXII летние Олимпийские игры 1980 года в Москве был номинирован Государственный комитет СМ СССР по телевидению и радиовещанию (Гостелерадио СССР).

В других случаях Оргкомитетом мероприятия создается отдельная организация или подразделение Оргкомитета, которому отводят роль хоствещателя. В 1992 году впервые за историю трансляций Олимпийских игр хоствещателем стала организация, учрежденная Оргкомитетом, а не назначенная из числа телевещателей принимающей стороны. Такой организацией стала Radio Television Olimpica(RTO ’92). Для этого международным олимпийским комитетом было выпущено новое руководство по организации вещания, в котором описывалась процедура формирования хоствещателя как независимой структуры в составе оргкомитета XXV летних Олимпийских игр 1992 года, которые проводились в Барселоне. Не исключено, что это событие было связано с тем фактом, что Президентом Международного Олимпийского комитета в то время был Хуан Антонио Самаранч, человек, жизнь и деятельность которого была тесно связана с Барселоной.

В настоящее время становится все более популярной тенденция назначения на роль хоствещателя специализированной структуры, которая ведет свою деятельность исключительно в области осуществления хоствещания. Такой организацией, например, является Олимпийская вещательная служба (), созданная Международным Олимпийским Комитетом в мае 2001 года специально для реализации функции хоствещателя на Олимпийских играх в период с 2008 по 2012 годы. OBS выступила в качестве хоствещателя на XXIX Летних Олимпийских играх 2008 в Пекине в составе совместного предприятия под названием Beijing Olympic Broadcasting Co., Ltd (BOB), учрежденного Оргкомитетом Игр (BOCOG) и OBS. Таким образом можно констатировать, что в 2008 году функция OBS была реализована не в полной мере.

Фактически функции управления хоствещанием, OBS делегирует испанской компании International Sports Broadcasting (ISB). Основана компания IBS господином Manolo Romero — пионером в деле создания и развития современной концепции хоствещания Олимпийских игр. ISB вовлечена в управление хоствещанием Олимпийских игр, начиная с 1998 года на XVIII зимних Олимпийских играх в Нагано и заканчивая XX зимними Олимпийскими играми 2006 года в Торино. Специалисты ISB, в том числе и Manolo Romero, были вовлечены в работу BOB в Пекине в 2008 году и OBSV — хоствещателя XXI зимних Олимпийских игр в Ванкувере 2010 года.

Компании-хоствещатели 

OBS ведёт свою деятельность только в отношении Олимпийских игр. Однако существуют предприятия, которые ориентированы только на функционирование в качестве хоствещателя и могут участвовать в коммерческих конкурсах на эту роль на любых крупных событиях. Например, компания ISB была задействована в качестве хоствещателя на Панамериканских играх в Бразилии в 2007 году.

Подобной организацией-хоствещателем является компания Host Broadcast Services (HBS). Компания HBS не была задействована на таких спортивных событиях, как Олимпийские игры, но компания HBS победила в конкурсе на осуществление хоствещания такого крупного комплексного спортивного мероприятия, как FIFA World Cup™ 2010.

Уровень работы хоствещателя зависит именно от уровня сложности, комплексности события, на котором ведется хоствещание. Летние Олимпийские игры считаются очень сложным мероприятием с этой точки зрения, так как Олимпийские игры относятся к формату мультиспорт. Однако программа Азиатских Игр по своей сложности несколько превзошла программу XXIX летних Олимпийских игр в Пекине, если судить по количеству дисциплин: 38 — на 15-х летних Азиатских Играх 2006 в Дохе против 33 — на Олимпийских играх в Пекине в 2008 году. Хоствещателем на Азиатских играх в Дохе была компания Doha Asian Games Broadcast Services (DABS). DABS была учреждена оргкомитетом специально для освещения Азиатских Игр 2006 и являлась консорциумом, в состав которого вошли компании HBS и IMG. В настоящее время компания DABS преобразована в компанию International Broadcast Services (IGBS).

Особенности функционирования 

Сложность и уникальность работы хоствещателя определяется следующими факторами:

— жесткие сроки подготовки и начала вещания, так как речь идет о событиях, которые планируюся за несколько лет и в них вовлечено огромное количество участников и гостей

— мобилизация на относительно короткое время большого количества технических и людских ресурсов

— организация достаточно сложного телевизионного производства для одновременного освещения соревнований по разными видам спорта, съемка каждого из которых имеет свою особенную специфику

— соревнования проходят одновременно на разных спортивных и не спортивных объектах

— помимо формирования базовой международной телевизионной программы хоствещатель предоставляет широкий спектр услуг для телекомпаний-правообладателей, такие как:

 комментаторские позиции,
 места в смешанной зоне для интервью спортсменов в момент окончания соревнований,
 места для съемки ведущих (англ. stand up positions),
 студий для интервью и т. д.

— необходимость развертывания и обеспечения надежной временной эксплуатации международного вещательного центра (англ. International Broadcast Center (IBC)), а в некоторых случаях развертываются и эксплуатируются два IBC (Main-IBC и Sub-IBC) в двух различных кластерах.

Менее сложной является реализация хоствещания на событиях, не относящихся к категории комплексных. Такими событиями являются кубковые соревнования или чемпионаты мира, континента, страны, концерты и т. д. Такие спортивные события относят к категории single sport или single event. На подобных мероприятиях в качестве хоствещателя чаще выступают национальные телерадиовещатели.

Такой опыт имеется у множества национальных вещателей в мире. Например, российская телерадиокомпания ВГТРК осуществляла в 2006 году хоствещание чемпионата мира по легкой атлетике в закрытых помещениях. Многие национальные и даже региональные телеканалы являются хоствещателями турниров по хоккею или футболу, которые периодически проходят в тех или иных городах.

Телекомпании с хорошей репутацией приглашаются более авторитетнми компаниями в качестве субподрядчиков на более крупные события. Например, норвежская телекомпания NRK часто осуществляет телевизионное производство на соревнованиях по биатлону на зимних олимпийских играх. Телекомпания NRK была субподрядчиком OBS по освещению соревнований по биатлону на нескольких зимних олимпиадах. Телекомпания YLE являлась партнером OBS на соревнованиях по легкой атлетике и лыжным гонкам.

См. также 
 Список международных вещателей

Ссылки 
 
 
 
 
 
 

Вещательные организации